Leguizamo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Puerto Leguízamo, ort, Putumayo, 
 Leguízamo, kommun, Putumayo, 

Robotskapade Colombiaförgreningar